Didiscus benthamii är en flockblommig växtart som beskrevs av Karel Domin. Didiscus benthamii ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten D. b. bivestitus.

Källor 

Flockblommiga växter
benthamii